Никола́й Алекса́ндрович Антро́пов:
 Антропов, Николай Александрович (род. 1980) — казахстанский профессиональный хоккеист, центральный нападающий.
 Антропов, Николай Александрович (1796—1851) — управляющий Бронницкого конного завода, Георгиевский кавалер (майор; № 5462; 6 декабря 1836).